Николай Хотунцов:
 Хотунцов, Николай Анатольевич (1944—2021) — российский музыкант, заслуженный работник культуры РФ.
 Хотунцов, Николай Михайлович (1775—1818) — генерал-майор.